Ignorance — пятый студийный альбом канадской фолк-рок-группы The Weather Station, вышедший 5 февраля 2021 года на лейблах Fat Possum Records и Next Door.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Metacritic он получил оценку 89/100. Среди отзывов: NME, Financial Times, The Observer, Pitchfork, Rolling Stone.
Линдси Золадз из The New York Times назвала его «потрясающим новым альбомом» и приветствовала тексты Тамары Линдеман об изменении климата.

Итоговые списки критиков

Список композиций

Участники записи 
По данным с сайта Bandcamp.
 Тамара Линдеман — вокал, фортепиано, гитара, органы (Moog, Pianet, Wurlitzer), струнные (треки 1, 3, 4, 6, 7)
 Kieran Adams — ударные, перкуссия
 Christine Bougie — гитара
 Ryan Driver — флейта
 Drew Jurecka — скрипка, кларнет
 Ian Kehoe — перкуссия
 Shannon Knights — альт
 Philippe Melanson — перкуссия
 Lydia Munchinsky — виолончель
 Owen Pallett — струнные (треки 7, 8)
 Marcus Paquin — перкуссия
 Mike Smith — нотная запись
 Johnny Spence — фортепиано, органы (Wurlitzer, Moog, Juno)
 Brodie West — saxophone
 Ben Whiteley — бас, гитара
 Felicity Williams — бэк-вокал (треки 3, 9)
 Rebekah Wolkstein — скрипка

Чарты

Примечания

Ссылки 
 The Weather Station - Ignorance (Full Album Stream)

Альбомы фолк-рока
Альбомы барокко-попа